Иран впервые принял участие в Олимпийских играх в 1948 году. С тех пор Иран участвовал во всех летних Олимпийских играх, кроме Игр 1980 и 1984 годов. При этом ряд источников называет первым иранским (и, в целом, азиатским) участником Олимпиад шпажиста Фрейдума Малкома — перса по национальности, выступавшего на Олимпийских играх в 1900 году, однако МОК не считает его официальным представителем своей страны.

Всего на летних Олимпиадах Иран представляли 423 спортсменов, в том числе 14 женщин. Иранские спортсмены участвовали в соревнованиях по бадминтону, баскетболу, боксу, борьбе, велоспорту, водному поло, гимнастике, гребле, дзюдо, конному спорту, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжёлой атлетике, фехтованию, футболу. Наиболее крупная делегация представляла Иран на Олимпийских играх 1976 года (84 человека).

В зимних Олимпийских играх Иран принимает участие с 1956 года, кроме Игр 1960, 1980—1994 годов. Страну на зимних Играх представляли 17 атлетов, соревновавшихся в горнолыжном спорте и лыжных гонках.

По состоянию на начало летних Игр 2016 года иранские спортсмены завоевали на Олимпийских играх в общей сложности 69 медалей в четырёх видах спорта: борьбе, тяжёлой атлетике, тхэквондо и лёгкой атлетике. Более половины всех наград иранцы выиграли в вольной борьбе (в греко-римской борьбе на счету иранцев всего семь медалей). Наиболее успешными для страны стали Игры 2012 года, на которых было завоёвано 13 медалей, в том числе 7 золотых (на этих Играх иранцы также впервые выиграли медаль в лёгкой атлетике).

Двукратными олимпийскими чемпионами от Ирана являются тяжелоатлет Хусейн Резазаде и тхэквондист Хади Саеи (на его счету также одна бронза).

Олимпийский комитет Ирана был основан в 1947 году.

Полный список олимпийских призёров от Ирана

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по летним видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Ирана на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Иран  на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Ирана 

Иран на Олимпийских играх